Чемпионшип Футбольной лиги 2007/08 — 4-й сезон Чемпионшипа, второго дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трёх дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионшип Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и победитель плей-офф Чемпионшипа Футбольной лиги. Три команды, занявшие самые низшие места, выбыли в Лигу 1.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионшипа Футбольной лиги 
Клубы, вышедшие в Премьер-лигу
 Сандерленд
 Бирмингем Сити
 Дерби Каунти

Клубы, выбывшие в Лигу 1
 Саутенд Юнайтед
 Лутон Таун
 Лидс Юнайтед

В Чемпионат Футбольной лиги 
Клубы, выбывшие из Премьер-лиги
 Шеффилд Юнайтед
 Чарльтон Атлетик
 Уотфорд

Клубы, вышедшие из Лиги 1
 Сканторп Юнайтед
 Бристоль Сити
 Блэкпул

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф

Бомбардиры

Ссылки 
 Футбольная лига

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008